Say It Isn't So (The Outfield), een single van The Outfield uit 1985
Say it isn't so (Bon Jovi), een single van Bon Jovi uit 2000
Say It Isn't So (film), een film uit 2001 met Sally Field